Кашин-Оболенский — фамилия. Известные носители:

 Кашин-Оболенский, Александр Васильевич (ум. после 1542) — русский воевода.
 Кашин-Оболенский, Иван Иванович (ум. 1565) — воевода.
 Кашин-Оболенский, Михаил Фёдорович (ум. 1611) — русский боярин, окольничий, воевода Чернигова и Брянска.
 Кашин-Оболенский, Юрий Иванович (ум. 1565) — боярин и воевода в царствование Ивана Васильевича (Грозного), старший сын князя Ивана Васильевича Кашина-Глухого.

См. также 
 Кашин — многозначный термин.
 Оболенский — фамилия.
 Кашины-Оболенские — русский княжеский род, ветвь князей Оболенских.